Esistono due comuni francesi con questo nome

Bussy-le-Repos – Grand Est
Bussy-le-Repos – Borgogna-Franca Contea